

Sigle 
 Trattamento sanitario obbligatorio
 The Sims Online – videogioco online
 Tourist Standard Open – carrozza turistica delle British Railways
 Transmission system operator – Gestore del sistema di trasmissione (GST)

Musica 
 Tokyo Symphony Orchestra
 Toronto Symphony Orchestra
 Trans-Siberian Orchestra

Codici 
 TSO – codice vettore ICAO di Transaero Airlines
 tso – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua tsonga